Yerbaníz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Yerbaníz, San Dimas, Durango, 
 Yerbaníz, Mezquital, Durango,